Ко́робова — женская форма русской фамилии Коробов. 

Известные носительницы:
 Коробова, Александра Григорьевна (более известна под фамилией Меньшикова, в замужестве Меньшова; 1840—1902) — русская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), вокальный педагог.
 Коробова, Анна Геннадиевна (род. 1984) — российская биатлонистка.
 Коробова, Галина Григорьевна (1937—2018) — советский и российский учёный, профессор. 
 Коробова, Дарья Сергеевна (род. 1989) — российская синхронистка, олимпийская чемпионка 2012.
 Коробова, Людмила (род. 1942) — советская пловчиха.
 Коробова, Ольга Владимировна (род. 1978)  — российский политический и общественный деятель.